Sant Oleguer de Barcelona (Barcelona,  - 1137), bisbe de Barcelona i arquebisbe de Tarragona 
 Església de Sant Oleguer, església parroquial de Sabadell dissenyada per Santiago Casulleras la dècada del 1950
 La Bassa de Sant Oleguer, parc aquàtic recreatiu de Sabadell
 Masia de Sant Oleguer, monument del municipi de Sabadell (Vallès Occidental)